Rättvisepartiet kan syfta på:

Rättvisepartiet Socialisterna – svenskt politiskt parti
Rättvisepartiet Socialisterna - enhetslista för jobb, mot nedskärningar – svenskt parti med säte i Umeå
 Rättvise- och utvecklingspartiet – konservativt turkiskt parti
Rättvisepartiet – ett sydkoreanskt vänsterparti
 Frihetliga rättvisepartiet –